Haraszti László
Haraszti László (?) építész, műszaki tanácsadó, elméleti oktató
Haraszti László (1943) festő, művészpedagógus
Haraszti László (1950–2018) pszichiáter, főorvos
Haraszthy László
 Haraszthy László (1954) mezőgazdasági üzemmérnök, természetvédelmi ökológus